Nationalist Party steht für:

 Nationalist Party of Australia
 Bangladesh Nationalist Party
 Nationalist Party (Ghana)
 Nationalist Party (Irland) 
 Nationalist Party (Malta), maltesisch Partit Nazzjonalista
 Nationalist Congress Party in Indien
 United Nationalist Party, mehrere Parteien